El término radix, derivado de la palabra latina para «raíz», puede referirse a los siguientes conceptos:

Matemáticas y computación 
 Radix (base aritmética)
 Radix ( - símbolo representativo de la raíz cuadrada)
 Radix (Ordenamiento) (Radix sort)
 Radix 64 (Base 64)
 Punto radix (separador entre números íntegros y fracturados)

Ciencias naturales 
 Radix dentis (raíz dental)
 Radix linae
 Radix jordii

Astronomía 
 Radix (fecha) (Diem radix)